Finał K-1 World MAX 2010 (K-1 World MAX 2010 -70 kg World Championship Tournament Final) – dziewiąty finałowy turniej cyklu K-1 MAX. Wyłonił mistrza K-1 World MAX spośród ośmiu zawodników, którzy uzyskali kwalifikację podczas gal eliminacyjnych Final 16 w Tokio (5 lipca) i Seulu (3 października). Zwycięzcą turnieju i mistrzem K-1 World MAX został obrońca tytułu, Giorgio Petrosyan.

Walki 
Zestawienie par ćwierćfinałowych zostało dokonane podczas losowania, które odbyło się 4 października 2010 roku w Seulu.

Legenda: 
Dec – decyzja sędziów, KO – nokaut

Walka otwarcia nr 1 (3x3 min, 85 kg):
  Fabiano da Silva  vs  Jan Kaszuba – da Silva przez jednogłośną decyzję (29-27, 30-26, 29-27)

Walka otwarcia nr 2 (3x3 min, 63 kg):
  Makoto Nishiyama  vs  Shunsuke Oishi – Nishiyama przez KO (prawy prosty), 0:54 2R

Walka rezerwowa (3x3 min Ext.1R):
  Hinata vs   Andre Dida – Hinata przez jednogłośną decyzję (30-25, 30-25, 30-25)

Super walka (1R 10, 2R 5 min, MMA):
  Satoshi Ishii vs  Katsuyori Shibata – Ishii przez poddanie (kimura), 3:30 1R

Walki ćwierćfinałowe (3x3 min Ext.1R):
  Mike Zambidis vs  Yuichiro Nagashima – Zambidis przez KO (2 nokdauny), 0:53 3R 
  Giorgio Petrosyan vs  Albert Kraus – Petrosyan przez jednogłośną decyzję (30-29, 30-29, 30-28)
  Gago Drago vs  Mohamed Khamal – Drago przez jednogłośną decyzję (30-26, 30-26, 30-26)
  Yoshihiro Satō vs  Michał Głogowski – Sato przez jednogłośną decyzję (30-29, 30-28, 30-29)

Super walka (3x3 min Ext.1R):
  Yuta Kubo vs  Hiroya – Kubo przez jednogłośną decyzję (30-27, 30-28, 30-27)

Walki półfinałowe (3x3 min Ext.1R):
  Giorgio Petrosyan vs  Mike Zambidis – Petrosyan przez jednogłośną decyzję (30-29, 30-29, 30-28)
  Yoshihiro Satō vs  Gago Drago – Sato przez jednogłośną decyzję (30-28, 30-27, 30-27)

Super walka (3x3 min Ext.1R):
  Yuya Yamamoto vs  Seichi Ikemoto – Yamamoto przez KO (3 nokdauny), 2:22 2R

Walka finałowa (3x3 min Ext.2R):
  Giorgio Petrosyan vs  Yoshihiro Satō – Petrosyan przez jednogłośną decyzję (30-28, 30-27, 30-28)

Drabinka K-1 World MAX 2010

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalne wyniki

Turnieje K-1
2010 w sporcie